

Patronymie 

 Jacques Mauduit (1557-1627), compositeur, luthiste et humaniste français ;
 Louis Mauduit (16?-16?), son fils, compositeur et poète français ;
 Anne Mauduit de Fatouville (16?-1715), auteur dramatique de la Comédie-Italienne ;
 Antoine-René Mauduit (1731-1815), mathématicien français, professeur de géométrie au Collège de France ;
 Jean Mauduit, dit Larive (1747-1827), acteur français ;
 Thomas Antoine de Mauduit du Plessis (1753-1791), colonel français ;
  (1778-1854), architecte français à Saint-Pétersbourg, en Grèce, en Italie et en Asie mineure ;
 Louise Hersent, née Mauduit (1784-1862), peintre française ;
  (1794-1862), écrivain militaire ;
 Joseph de Mauduit de Kervern (1797-1877), industriel français, fondateur des papeteries de Mauduit ;
 Henry de Mauduit (1897-1974), résistant, puis administrateur colonial ;
 Antoine Mauduit (1902-1945), résistant français ;
 Henri Mauduit (1917-2007), peintre, céramiste, décorateur et sculpteur français ;
  (1921-2015), journaliste français, directeur de la communication du groupe Hachette de 1979 à 1986 ;
 Henri Mauduit (1933-1981), footballeur français ;
 J. A. Mauduit, historien paléontologue (1904-?) ;  
 Georges Mauduit (1940-), skieur français ;
 Christian Mauduit (1959-2019), mathématicien français ;
 Chantal Mauduit (1964-1998), alpiniste française ;
 Laurent Mauduit (1951-), écrivain et journaliste français ;
 Philippe Mauduit (1968-), coureur cycliste puis directeur sportif ;
 Xavier Mauduit, (1974-), docteur en histoire, coauteur d'émission et chroniqueur radio français ; 
 Allan Mauduit (19?-), réalisateur et scénariste français du  ;
 Christophe Mauduit (1985-2015), historien français.

Personnage de fiction 
 Rémi Mauduit, personnage de fiction de la bande dessinée Bout d'homme.

Notes et références 

Patronyme normand